Gambuhan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gambuhan, Pemalang, by, 
 Gambuhan, Lamongan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar